Васи́лий Андре́евич Миха́йлов (1902, Балаклея — ?) — деятель советских спецслужб, старший лейтенант государственной безопасности. Заместитель наркома внутренних дел Мордовской АССР. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.

Биография 
Василий Андреевич Михайлов родился в 1902 году в городе Балаклея Харьковской губернии. Член ВКП(б) c 1921 года. Большая часть его деятельности была связана с работой в органах ОГПУ-НКВД. 
 1935—1936 годы — начальник Гомельского городского отдела УНКВД БССР и начальник Особого отдела НКВД 6-го кавалерийского корпуса.
 1936—1937 годы — начальник Оршанского городского отдела УГБ НКВД БССР	
 1937 год — заместитель наркома внутренних дел Мордовской АССР. Этот период отмечен вхождением в состав особой тройки, созданной по приказу НКВД СССР от 30.07.1937 № 00447 и активным участием в сталинских репрессиях.

Дальнейшая судьба Василия Андреевича Михайлова неизвестна.

Примечания

Литература 
 Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД 1934—1941, Москва, 1999. Справочник. Общество «Мемориал», РГАСПИ, ГАРФ, под ред. Н. Г. Охотина и А. Б. Рогинского. — М.: Звенья, 1999, 504 с. ISBN 5-7870-0032-3

Ссылки 
 Михайлов, Василий Андреевич // Сайт Nkvd.memo.ru

Сотрудники НКВД
Члены КПСС
Члены особых троек НКВД СССР